Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Yamakaze, de la Clase Umikaze, activo desde 1911, reclasificado como dragaminas en 1930.
 El Yamakaze, de la Clase Shiratsuyu, activo desde 1937 y hundido en 1942.